Municipio de Sheldon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sheldon (condado de Eddy, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Eddy.
 Municipio de Sheldon (condado de Iroquois, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Iroquois.
 Municipio de Sheldon (condado de Houston, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Houston